Fischer-Appelt steht für:

 Fischer-Appelt (Unternehmen), deutsche Werbeagentur

Fischer-Appelt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Fischer-Appelt (* 1965), deutscher Manager
 Peter Fischer-Appelt (* 1932), deutscher Theologe